La Cité-Franche de Faucongris (en anglais, the Free City of Greyhawk ), également connue sous le nom de Ville de Faucongris, ou encore Joyau de la Flannesse, est une Cité-État imaginaire du décor de campagne le Monde de Faucongris pour le jeu de rôle Donjons et Dragons . Comme le décor a été publié à l'origine sous forme d'un livret à couverture souple, puis à nouveau dans une boîte qui portaient tous deux le titre de Monde de Faucongris, le terme "Faucongris" est souvent utilisé pour décrire le monde de campagne dans son entier, alors que le nom adéquat de cette partie du monde est la Flannesse. On appelle Domaine de Faucongris l'ensemble des terres contrôlées par la Cité-Franche.

Première ébauche
En 1972, après avoir assisté à une démonstration du jeu de Dave Arneson Castle Blackmoor, le concepteur de jeux Gary Gygax s'entendit avec Arneson pour codévelopper l'ensemble de règles du jeu qui deviendrait un jour Donjons et Dragons. Gygax aimait l'idée d'un château et de souterrains que les joueurs pourraient explorer, et créa son Castel Faucongris imaginaire, qu'il utilisa ensuite pour tester et développer le jeu. 

Un mois environ après sa première partie, Gygax créa la Cité voisine de Faucongris, où les personnages joueurs pourraient revendre leurs trésors et trouver un endroit pour se reposer. À mesure que les joueurs de Gygax s’aventuraient de plus en plus loin, les terres environnant Faucongris devinrent peu à peu un monde complet.

En 1980, Gygax publia les détails de sa propre campagne dans un livret intitulé The World of Greyhawk. Ce furent les premières informations publiées sur la Cité de Faucongris.

La Cité-Franche de Faucongris, Joyau de la Flannesse, est la ville qui donne son nom au Monde de Faucongris . Le concepteur de jeux  commente : "La Cité de Faucongris est un organisme de systèmes imbriqués dans d'autres systèmes, chaque système mû par ses propres motivations et personnalités. [...] La politique extérieure s'entremêle aux affaires internes de la cité. Des guildes rivales se disputent le pouvoir et l'influence, de sombres conspirations suppurent sous les rues, tandis que des aventures de moindre importance peuvent survenir à cause d'aspects plus banals d'affaires personnelles et de rivalités commerciales."

Histoire éditoriale
En 1983, TSR remplaça le premier livret par la boîte World of Greyhawk, qui contenait des informations plus détaillées sur la cité et certains de ces citoyens les plus en vue, ainsi que des informations de contexte pour plusieurs petites aventures situées dans la ville. 

En 1985, juste avant que Gary Gygax ne soit forcé de quitter TSR, il écrivit les deux premiers romans de Gord the Rogue, qui fournissaient force détails intéressants sur la Cité de Faucongris et sa pègre sordide.

Gygax parti, la vision de la Cité devint celle de TSR et en 1988, l'entreprise publia le livre de Jim Ward, Greyhawk Adventures, qui fournissait des informations supplémentaires sur la Cité ainsi que sur les personnages intéressants qui y vivent.

La boîte The City of Greyhawk publiée par TSR en 1989 est le supplément le plus complet sur la Cité Franche; elle contient :
 Le joyau de la Flannesse — Un atlas de la Cité Franche de Faucongris et de la région environnante de Douglas Niles, un livret de 96 pages;
 Personnes, conflits et Factions : Les bons, les brutes et les entre-deux — Les gens qui font de la cité ce qu'elle est un livret de 96 pages de Carl Sargent et Rik Rose;
 trois cartes (les rues, les égouts et la région autour de Faucongris)
 un poster de la cité;
 23 "cartes d'aventure", des cartes contenant les grandes lignes d'une aventure dans la cité.

L'année suivante, en conjonction avec cette boîte, TSR publia une trilogie de modules écrits par Richard & Anne Brown (WGA1 Falcon's Revenge, WGA2 Falconmaster et WGA3 Flames of the Falcon) situés dans la cité et centrés sur un mystérieux méchant nommé Le Faucon.  

Le quatrième module de la série WGA (World of Greyhawk Adventures), WGA4 Vecna Lives !, ne fait pas partie de la série du Faucon, mais se situe aussi dans la cité de Faucongris. Treasures of Greyhawk (1992) et Return of the Eight (1998) sont deux autres modules qui se déroulent entièrement dans la cité.

En 1992, la nouvelle boîte, From the Ashes, qui fait avancer la chronologie de tout le Monde de Faucongris de dix ans, juste après la Grande guerre de Faucongris, comprend des informations sur la situation de la Cité, ainsi que de nouvelles cartes d'aventure situées dans la Cité. 

Après le rachat de TSR par Wizards of the Coast, le Monde de Faucongris fut à nouveau mis à jour et les publications de cette période telles que Faucongris: l'adventure commence (1998), le Living Greyhawk Gazetteer (2000) et Expedition to the Ruins of Greyhawk (2007) fournissent également des informations sur la cité après la guerre.

Résumé des informations publiées sur Faucongris

Histoire de la Cité

Les origines
Faucongris, nommée ainsi à cause des petits faucons gris qui peuplent la région, fut à l'origine un comptoir commercial sur la Sélintane spécialisé dans la sylviculture et les vêtements tissés. Au fil du temps, la ville développa une forte industrie textile et de viande séchée. Faucongris finit par être dirigée par un seigneur de guerre, qui prit le titre de "Lansgraf de la Sélintane". Son fils fut marié à la fille de la Gynarche d'Âprebaie. Les noces formalisaient une alliance politique qui servit de base à la domination du Lanstadt de la Sélintane, région qui finit par être dénommée le Domaine de Faucongris.

En 4 AC, Faucongris passa sous la domination du Grand-Royaume d'Ærdie et le resta aussi longtemps que des Grands-Rois forts régnèrent sur le Trône de Malachite à Rauxès. Au  AC, l'influence du Grand-Royaume sur la cité commença à faiblir à mesure que les Grands-Rois tombèrent sous l'emprise du mal et leur emprise sur les provinces distantes devint de plus en plus faible.

Développement, déclin et renouveau
Aux environs de 310 AC, le mage Zagig Yragerne surgit de la Côte sauvage et acheta un siège au sein de l'Oligarchie Dirigeante. Peu après, les Oligarques élurent Zagig Seigneur-Bailli.

Par la suite, la réputation et l'importance de Faucongris s'accrut sous la férule du Seigneur-Bailli Zagig. Il entreprit une réforme judiciaire, développa une nouvelle monnaie, fortifia les murailles, fonda la première université de la cité et initia un ambitieux programme de construction. Plus particulièrement, il dirigea la construction du Castel Gryffalc voisin.

Bien que Zagig (plus tard connu sous le nom de Zagyg) devint de plus en plus fantasque au fil du temps, sa mandature est généralement considérée comme la plus efficace de toute l'histoire de la Cité-Franche et apporta une prospérité générale à la région. Au grand dam de Dyves et des autres cités rivales, Zagig proclama Faucongris « joyau de la Flannesse », et fit beaucoup pour s'assurer que ce surnom soit justifié. Malheureusement, "l'Archimage Fou" disparu soudainement en 421 AC, sans laisser le moindre indice sur sa destination, ni d'héritier pour porter le titre de Lansgraf.

En 498 AC, après des décennies d'absence de Zagig, le Lanstadt fut par conséquent aboli, le titre de Lansgraf à jamais retiré et l'Oligarchie Dirigeante de la Cité-Franche de Faucongris assuma le pouvoir politique. Le nouveau Seigneur-Bailli Paerinn proclama officiellement Faucongris ville libre, bien qu'elle ait été indépendante du Grand-Royaume dans les faits depuis plus d'un siècle.

Peu après, la ville perdit son emprise sur Âprebaie et la Côte Sauvage, lorsque les matriarches dirigeant Âprebaie rompirent avec Faucongris et établirent la charge de Gynarche. Cette amputation territoriale provoqua le déclin économique de la Cité-Franche, situation qui perdura plusieurs décennies. Heureusement, la découverte de trésors dans les souterrains situés sous Castel Gryffalc et dans d'autres lieux proches provoqua une sorte de ruée vers l'or et l'économie de Faucongris redevint florissante dans la seconde moitié du .

La Grande Guerre de Faucongris et l'après-guerre
La Cité-Franche de Faucongris a eu en réalité moins d'implications directes dans ce que l'on a appelé la Grande Guerre de Faucongris que nombre d'autres entités politique de la Flannesse, mais du fait que la trêve finale fut conclue à Faucongris en 584 AC, la guerre en vint à être nommé d'après la cité.

La chronologie actuelle de la campagne de Faucongris a été fixée en 591 AC, six ans après la fin de la Grande Guerre de Faucongris. La guerre a eu plusieurs conséquences importantes sur la cité, en particulier de soumettre à nouveau les populations agitées d'Âprebaie et des cités de la Côte sauvage du Havre et de Puysenar à l'autorité de l'Oligarchie Dirigeante. Cependant, comme c'est en grande partie la crainte des pillards humanoïdes de Turrosh Mak en provenance du Pomarj qui a inspiré cette manœuvre, situation qui a été réglée dans une certaine mesure, la Despote et les cités de la Côte Sauvage sont encore une fois en train de s'agiter pour une indépendance accrue.

Autre résultat de la guerre, la cité a reçu un afflux de nouveaux citoyens. Certains d'entre eux sont des diplomates cossus, d'autres sont des "nobles" qui ont contribué de manière significative aux finances de Faucongris en achetant divers titres sans valeur. Mais l'essentiel des nouveaux arrivants à Faucongris sont des réfugiés indigents ou des gens qui ne font qu’utiliser la cité comme pour abriter des complots et intrigues politiques qui affectent toute la Flannesse. En particulier, il y a des rumeurs persistantes d'opération secrètes de la Fraternité Écarlate en ville.

La perspective de l'après-guerre dans la Cité-Franche est par conséquent mitigée. Les finances de Faucongris sont plus florissante qu'elles ne l'ont jamais été depuis le départ de Zagig, mais la cité doit faire face aux défis majeurs liés à l'instabilité politique et à une activité criminelle croissante.

Géographie
La Cité-Franche de Faucongris occupe une position centrale en Flannesse, qui est la partie orientale du continent d'Œrik sur la planète Taerre.  La cité contrôle une large bande de terre le long de la Sélintane entre le Nyr Dyv et la Baie des Moutons au sud, la majeure partie des Cairannes, des portions de la Forêt Noueuse, le nord de la Côte sauvage et une partie des Abbor-Alz. La région tout entière est officiellement désignée sous le nom de Domaine de Faucongris.  Le Domaine est délimité à l'est par les Abbor-Alz et à l'ouest par la Forêt Noueuse.  La région au sud de la ville de Faucongris le long de la Sélintane est connue sous le nom de plaine de Faucongris.

Villages et bourgs du domaine de Faucongris
En plus de la Cité-Franche proprement dite, plusieurs villages tombent sous la juridiction de Faucongris:

Âprebaie
Grandroc
Grisseuil
Grossettgrottell
Gué d’Éry
Lac Diamant
Le Gué
Le Havre
Les Deux Gués
Méandre
Noirepierre
Ormeville
Pointmage
Phandlish
Puysenar
Sources Chaudes

Population

Démographie
En 589 AC, la cité proprement dite comptait , ce qui en fait l'une des plus peuplées de la Terre.  La population du Domaine de Faucongris dans son ensemble est d'environ , y compris les villes les plus importantes du Havre (pop. ), d'Âprebaie (pop. )  et d'Ormeville (pop. ).

Religion
La Cité-Franche de Faucongris abrite des temples et oratoires dédiés aux diverses divinités, dont Béorie, Boccob, Célestian, Corellon Larethian, Éhlonna, Fharlanghn, Garl Brilledor, Héronéus, Istus, Kord, Kurell, Lirr, Moradin, Norébo, Obad-Haï, Olidammara, Osprem, Pélor, Pholtus, Procan, Ralishaz, Rao, Saint Cuthbert, Trithéréon, Ulaa, Wy-Djaz, Xerbo, Yondalla, et Zilchus. La vénération des déités maléfiques et des fiélons est interdite et ces cultes, bien qu'ils aient de nombreux fidèles, n'ont aucune existence publique. De mémoire d'homme, les religions maléfiques qui ont établi une tête de pont dans la cité sont celles d'Incabulos, d'Iuz, de Nérull et de Vecna.

De nombreuses autres divinités sont adorés dans les autres bourgs du Domaine de Faucongris.

Langages
La langue la plus parlée dans la Cité de Faucongris et dans la plus grande partie de son Domaine est le Commun, même si d'autres langages sont parlés là où vivent d'importantes populations non-humaines, comme à Ormeville, Grisseuil et Grossettgrottell.

Gouvernement

Divisions administratives
Le Domaine de Faucongris n'a pas officiellement donné de nom à ses provinces. Certains bourgs de la région sont placés sous l'autorité directe de la Cité-Franche, tandis que d'autres jouissent de divers degrés d'autonomie. Les bourgs importants sont:

 La Cité-Franche de Faucongris
 Noirepierre - Ville minière des Cairannes directement contrôlée par la ville de Faucongris;
 Lac Diamant - Ville minière des Cairannes directement contrôlée par la ville de Faucongris;
 Ormeville - Gros bourg halfelin sur le Nyr Dyv, à l'est de la Sélintane;
 Grisseuil - Forteresse naine au sud du Marais des Brumes
 Grossettgrottell - Garenne gnome située dans le nord-ouest des Cairannes;
 Âprebaie - Petite ville portuaire, virtuellement autonome sur la Baie des Moutons, à l'est de la Sélintane;
 Pointmage - Village côtier à l'est d'Ormeville, sous la protection de l'Archimage Tenser;
 Puysenar - Importante ville intérieure de l'ancienne Côte sauvage;
 Le Havre - Petite ville portuaire de l'ancienne Côte sauvage, virtuellement sous la loi martiale
 Sources Chaudes - Ville minière des Cairannes directement contrôlée par la ville de Faucongris.

Branche exécutive
L’Oligarchie Dirigeante de Faucongris élit l'un des siens au poste de Seigneur-Bailli, pour jouer le rôle de tête de l’État en plus de ses fonctions de direction. L'actuel Seigneur-Bailli, Nérof Gasgal, détient cet office depuis 571 AC. Le Seigneur-Bailli dirige à la fois l'Oligarchie Dirigeante et le Conseil des Baillis et des Seigneurs Féodaux. En tant que chef de l’État, il dirige aussi officiellement l’armée, même si le commandement réel est le plus souvent laissé au Capitaine Général de la Garde.

Branche législative
La Cité-Franche de Faucongris est dirigée par l'Oligarchie Dirigeante, un conseil exécutif qui compte de douze à dix-huit membres représentant les principales guildes professionnelles de la Cité et l'armée.  Dans certains cas, l'Oligarchie peut inclure des magiciens ou des clercs importants. Les nouveaux Directeurs sont cooptés par les membres actuels du conseil lorsqu'un poste est vacant. 

Le Conseil des Maires et des Seigneurs Féodaux de Faucongris est une assemblée annuelle des dirigeants originaires des diverses villes et baronnies du Domaine de Faucongris. En théorie, cette assemblée permet aux citoyens du Domaine d'avoir voix à la gouvernance de la région, mais en pratique, ce Conseil n'a que peu de pouvoir effectif.

Branche judiciaire
Dans la Cité-Franche de Faucongris, les principales questions juridiques sont tranchées par un Juge de Faucongris, l'un des huit officiers appointés par l'Oligarchie Dirigeante. L'un de ces huit est désigné pour être le Juge Suprême de Faucongris, position actuellement détenue par Sire Anton Palmirian qui siège également dans les rangs de l'Oligarchie Dirigeante et supervises la Guilde des Légistes et des Scribes. Pour les affaires les plus importantes, trois Juges de Faucongris peuvent siéger. En appel, les questions majeures sont toujours entendues par un collège de trois Juges de Faucongris, et il peut arriver que le Seigneur-Bailli siège à la place de l'une des Juges. 

À Faucongris, les questions mineures sont jugées par les magistrats de la Guilde des Légistes et des Scribes.

Héraldique
Le blason de la cité se lit ainsi : De sable un castel d'argent à la triple tour, deux chaînes de quatre maillons en chef croisées, six besants en pointe.

Économie

Ressources
La Cité-Franche de Faucongris contrôle la plus grande partie des Cairannes, ce qui fournit au Domaine d'importantes ressources minières, telles le fer, les gemmes et l'argent.

Le Castel Gryffalc voisin, avec ses souterrains étendus, attire des aventuriers et des commerçants de toute la Flannesse. En tant que tel, le Castel génère d'importantes rentrées fiscales au profit de la  Cité sous forme de commerce, de taxes et de trésors.

Monnaie
La monnaie du Domaine de Faucongris consiste en plaque de platine (pp), orbe d'or (po), fortune d'électrum (pe), noble d'argent (pa) et commun de cuivre (pc). Toutes les pièces sont rondes, sauf la plaque de platine, qui est carrée. Le système monétaire actuel a remplacé le système précédent, qui comprenait des pièces d'une valeur inférieure au commun de cuivre qui étaient en bronze, en étain et en fer.

Transports
Plusieurs routes relient les villes du Domaine de Faucongris, y compris la Grande Route (de Faucongris à Ormeville), la Piste d'Urnst (de la Grande Route au Duché d'Urnst), la Route de l'Ouest (de Gué-le-Fort sur la Sélintane à Dyves) et la Route de la Rivière (au sud de la ville de Faucongris le long de la Sélintane).

L'essentiel du trafic fluvial se fait sur le cours de la Sélintane, qui peut accueillir tous les bateaux, à l'exception des plus gros vaisseaux maritimes en provenance du Nyr Dyv et la Baie des Moutons. Des bateaux plus petits font la navette sur les cours de l'Éry et de la Niène.

Le Cocher Compétent
Le Cocher Compétent est une entreprise de coche créée par l'auteur Erik Mona et apparut pour la première fois dans le scénario RPGA, River of Blood en 2000. Elle a des relais à Faucongris, Âprebaie, Lac Diamant, Noirepierre, Ormeville, Sources Chaudes, Pyusenar, Le Havre et Dyves, entre autres.

Forces armées
Même si elles se trouvent techniquement sous l'autorité du Seigneur-Bailli, les forces armées du Domaine de Faucongris sont habituellement commandées par l'officier du Domaine titulaire du grade militaire le plus élevé, le Capitaine général du Guet, qui fait également partie de l’Oligarchie Dirigeante. Le Capitaine Général actuel est Tigran Gellner.

Les Troupes de Faucongris sont constituées de plusieurs unités, dont :
 Le régiment des Cairannes, sous les ordres du commandant Schinus Balint.
 Les Montagnards de Faucongris, sous les ordres du commandant Carstane Geronten.
 L'infanterie de Marine d'Âprebaie, sous les ordres du commandant Wilbrem Carister.
 Les Chasseurs de têtes de Puysenar.
 La Garnison du Havre, sous les ordres du commandant Turïn Traquemort.
 Les "Rats de Rivière".

Notes et références

Liens externes
City of Greyhawk NPC List, établie par Denis Tetreault.
Denis Tetreault's map of the Free City of Greyhawk.

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Greyhawk
Ville de fiction